Boxing Stars (Nederland), televisie bokswedstrijd in Nederland
 Boxing Stars (Vlaanderen), televisie bokswedstrijd in België